Альвеола — кінцева частина дихального апарату легень, основний функціональний елемент легень, через стінку якого здійснюється газообмін.
 Альвеола () — ямка в щелепі, в якій міститься корінь зуба.
 Альвеола (протистологія) — сплощені мембранні цистерні у протист надтипу альвеоляти.